Семковице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пайенченский повят, Лодзинское воеводство. Население — 5112 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Борки
 Дельфина
 Игнацув
 Катажинополе
 Кие
 Ляски
 Липник
 Колёня-Липник
 Лукомеж
 Мокре
 Ожегув
 Пеньки-Лясковске
 Радошевице
 Семковице
 Змыслёна

Прочие поселения 
 ЛиПНИК
 Бугай-Липницки
 Бугай-Радошевицки
 Мархевки
 Мазанец
 Межанув
 Митно
 Тондле

Соседние гмины 
 Гмина Дзялошин
 Гмина Келчиглув
 Гмина Осьякув
 Гмина Пайенчно
 Гмина Вежхляс

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства